Пятая — река в России, протекает в Томской области. Устье реки находится в 151 км по правому берегу реки Косец. Длина реки составляет 26 км. В 4 км от устья имеет приток — Прямая.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Васюган до впадения реки Вах, речной подбассейн реки — Васюган. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Косца
Реки Каргасокского района